Doyé ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Doyé (1942–2019), deutscher Fernsehjournalist, Filmemacher und Redakteur
 Werner Martin Doyé (* 1971), deutscher Fernsehjournalist und Satire-Autor